Estadio Revolución se puede referir a los siguientes estadios:

Béisbol
Estadio Revolución (béisbol), ubicado en Torreón, México.

Fútbol
Estadio Revolución Mexicana ubicado en Pachuca, México.
Estadio Revolución (Irapuato), ubicado en Irapuato, México.
Estadio Revolución (Guatemala), ubicado en la Universidad de San Carlos, Guatemala.
Nombre anterior del Estadio Rommel Fernández, en Panamá.